Патті Фендік і Мері Джо Фернандес виграли свій перший за кар'єру титул Великого шолома, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Яна Новотна з рахунком 7–6(7–4), 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4=Чвертьфінали

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Дж Фернандес Я Новотна
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= П Лангрова Я Поспішилова
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Р Макквіллан К Танв'є
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=
|RD1-team04=
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=5
|RD2-team01= К Джордан Е Смайлі
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Д Фейбер П Торен
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= С Коллінз Т Вітлінгер
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=63
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= Е Гендрікссон Кем Макгрегор
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=77
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=10
|RD2-team05= М Селеш А Сміт
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=7
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= К Редфорд Дж Смоллер
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=5
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Р Баранська L Seemann
|RD2-score07-1=0
|RD2-score07-2=0
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08=

Посилання 
 Main Draw 
 

Жінки, парний розряд
1991 в австралійському спорті